Zweig je frekventované německé a rakouské příjmení, zejména u německých a rakouských Židů. Jeho nejznámějším nositelem je bezesporu rakouský spisovatel Stefan Zweig. Existuje však více známých osobností s tímto jménem:
 Stefan Zweig (1881–1942) – rakouský spisovatel židovského původu
 Arnold Zweig (1887–1968) – německý spisovatel židovského původu
 Max Zweig (1892–1992) – rakouský dramatik židovského původu, narozený v Prostějově. Bratranec Stefana. 
 Stefanie Zweig (1932–2014) – německá spisovatelka židovského původu (bez jakéhokoli vztahu ke Stefanu Zweigovi)
 George Zweig (*1937) – americký jaderný fyzik a neurobiolog